Snake'n'Ladders — сімнадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Animals - 4:05
 Lady Luck - 4:09
 Hang on to a Dream - 4:36
 Piece of My Heart - 4:28
 Trouble - 4:58
 The Key - 3:18
 Back to School - 4:53
 Girls - 3:43
 Donna Get Off That Crack - 4:23
 See You See Me - 5:00
 Helpless - 4:58

Джерела 
 Snake'n'Ladders  allmusic
 Snake'n'Ladders  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth